Bayas kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bayas, kommun i departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Mexiko 

 Las Bayas (ort), Durango, Durango, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar